«Баста 5» — пятый студийный сольный разножанровый альбом Басты, выпущенный весной 2016 года в двух частях: 1-я — 20 апреля, 2-я — 13 мая. Презентация альбома состоялась 18 и 21 апреля 2016 года в Государственном Кремлёвском дворце в сопровождении симфонического оркестра.

История и предпосылки 
В сентябре 2015 года в видеоинтервью порталу «Газета.Ru» Баста сообщил, что выпуск альбома «Баста 5» запланирован на 20 апреля 2016 года.

Причиной разделения альбома на две части, по словам Басты, стали технические моменты: «Так произошло, потому что вторую часть я не успел доделать вовремя. Появились интересные идеи, как его доработать».

Первым синглом альбома стала песня «Там, где нас нет» 2 октября 2015 года, записанная для фильма «Родина». Второй сингл появился 20 февраля 2016 года и им стала песня «Я смотрю на небо» к другому фильму — «Ке-ды». Третий сингл из альбома — «Голос» — записан при участии певицы Полины Гагариной, коллегой Басты в жюри в четвёртом сезоне одноимённого телешоу, и вышел 14 апреля. В тот же день на «Первом канале» в вечернем шоу «Вечерний Ургант» Баста предстал в качестве гостя, а затем вместе с Полиной исполнил драматическую песню живым звуком.

Песня «Выпускной (Медлячок)» стала хитом после выхода видеоклипа и одной из самых популярных песен года. По итогам 2017 года композиция продолжала оставаться популярной, она заняла 29-е место в чарте Apple Music и iTunes среди самых популярных песен у россиян.

Оценка и критика 
Газета.Ru отметила уникальность альбома в том, что тот не укладывается ни в какие жанровые рамки, а также назвала его одним из главных русскоязычных альбомов года. Впрочем, сам Баста также не в силе определить стилистику альбома, однако охарактеризовывает его довольно мрачным и называет странным, сопоставляя результат записи с «кризисом среднего возраста».

По мнению редакции портала Rap.Ru двойной альбом стал одним из двадцати лучших русскоязычных рэп-альбомов в 2016 году и удостоился в этом топе третьего места.

По итогам 2017 года альбом занимал 27-е (1 часть) и 25-е (2 часть) места в российском чарте Apple Music и iTunes.

Список композиций 
1 часть

2 часть

Видеоклипы 
 2015 — 
 2016 —  (OST «Ке-ды»)
 2016 — 
 2016 —  (при уч. Полина Гагарина).
 2016 — 
 2016 —  (при уч. Тати)
 2016 — 
 2016 —  (при уч. Алена Омаргалиева)
 2017 — 
 2018 — 
 2018 —

Интересные факты 

 Обложка альбома была нарисована в текстовом редакторе iPhone самим Бастой.
 Песни «Партизан», «Я смотрю на небо» и «Я рано научился летать» объединены в цикл «Три письма». Они записаны по письмам солдат, в которых те делятся своей болью со своими матерями.
 Текст песни «Там, где нас нет» был написан Бастой за 10—15 минут сразу после предпремьерного просмотра фильма «Родина». Сама композиция стала саундтреком к фильму и попутно первым синглом из альбома.
 Песня «Я смотрю на небо» заявлена саундтреком к фильму «Ке-ды» режиссёра Сергея Соловьева, в котором сам Вакуленко исполнил роль военного.
 Самой старой записанной песне до её релиза в альбоме было семь лет.
 Песня «Хочу к тебе» имеет другую версию при участии певицы Тати. Она появилась в 2015 году и записана более «студийным» звуком и в более рэперском стиле. На эту работу снят видеоклип.
 На презентации iPhone 7 7 сентября 2016 года Apple во время рассказа Тима Кука об успехах Apple Music показала коллаж из обложек музыкальных альбомов, среди которых была первая часть альбома «Баста 5».
 Песня «Финальный матч» 26 октября 2015 года, до выхода в альбоме, стала официальным гимном телеканала «Матч ТВ».

См. также 
 Дискография Василия Вакуленко
 Лакшери

Примечания 

Альбомы на русском языке
Альбомы России
Альбомы Gazgolder
Альбомы Басты
Альбомы United Music Group